Courgenay (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Yonne
Courgenay (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Jura